Schütz je priimek več oseb:

 Alfred Schütz (1899-1959), avstrijski sociolog, pravnik in filozof
 Christian Gottfried Schütz (1747-1832), nemški humanist
 Heinrich Schütz (1585-1672), nemški skladatelj
 J.C. Schütz (*1976), švedski pevec in skladatelj

en:Schutz
fr:Schutz
ja:シュッツ